Marion Boyd est un nom pouvant désigner:

Marion Boyd (XV siècle), maîtresse du roi Jacques IV d'Écosse
Marion Boyd (1946-2022), femme politique canadienne
Marion Speed Boyd (1900-1988), juge américaine

Voir aussi

Homonymie de personnes